Шашин (Шашина) — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Шашин, Александр Сергеевич — русский архитектор
 Шашин, Алексей Егорович (1851 — ?) — слепец-миссионер.
 Шашин, Борис Сергеевич (род. 1937) — шахматный теоретик и журналист, мастер спорта СССР по шахматам.
 Шашин, Валентин Дмитриевич (1916—1977) — советский государственный деятель, министр нефтяной промышленности СССР.
 Шашин, Кирилл Алексеевич (род. 1992) — российский шорт-трекист.
 Шашин, Николай Сергеевич — русский архитектор XIX века.
 Феодор (Шашин) (в миру Фома Селиверстович Шашин; 1873—1937) — епископ Курский и Западной области Русской древлеправославной церкви.

 Шашина, Елизавета Сергеевна (1805—1903) — русская певица и композитор, автор популярных романсов.

Топоним 
 Шашин — муниципалитет в Бразилии, в штате Санта-Катарина.

См. также 
 Шашино
 Шошин